Denver kan syfta på:

Geografi
 Denver – en stad i Colorado, USA
 Denver, Iowa – en ort i Bremer County, Iowa, USA
 Denver, England – en ort i Norfolk, Storbritannien

Institutioner
 University of Denver – ett universitet

Kultur
 Denver, den sista dinosaurien – en tv-serie
 Denver – en sång av Willie Nelson
 Denver – en sång av Larry Gatlin & the Gatlin Brothers Band

Personer
 Bob Denver – amerikansk skådespelare
 James W. Denver – amerikansk politiker
 John Denver – amerikansk musiker
 Matthew Denver – amerikansk politiker
 Denver Pyle – amerikansk skådespelare